

Cinéma 
 Gladiator est un film américain réalisé par Ridley Scott, sorti en 2000 ;
 Gladiator est le titre original du film américain réalisé par Rowdy Herrington en 1992 ;
 Gladiator est un téléfilm réalisé par Abel Ferrara en 1986.

Littérature 
 Gladiator est un personnage de comics Marvel ;
 Le Gladiateur (The Gladiator) est un autre personnage de comics Marvel ;

Musique 
 Gladiator est le  album de DJ Arafat.

Industrie 
 Gladiator est un ancien constructeur français de cycle et d'automobile (1896-1909) ;
 Le Gloster Gladiator est un modèle d'avion développé par la société Gloster Aircraft Ltd. dans les années 1930.

Voir aussi 
 Les Trente Millions de Gladiator est une comédie d’Eugène Labiche (1875) ;
 Les Trente Millions de Gladiator est un film de Charles Prince (1914) ;
 Ratchet: Gladiator (ou Ratchet: Deadlocked) est un jeu vidéo de plate-forme et d'action.

Autres pages d'homonymie